La bataille de Haouza peut faire référence à :
 Escarmouches de Farsia, Dcheira, Haouza et Mahbès en 1975
 Bataille de Haouza (1977)
 Bataille de Haouza (1984)
 Attaque de Haouza (1989)